Сан Игнасио де Лојола има више значења:

 Сан Игнасио де Лојола
 Сан Игнасио де Лојола (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола, Колонија Сан Игнасио (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола, Сан Игнасио (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Игнасио де Лојола (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику